

Politica 
 Sir David Price (1924-2014) – politico britannico
 David Price (1945) – politico canadese
 David Price (1940) – politico statunitense
 David Edward Price (1826-1883) – imprenditore e senatore canadese

Sport 
 David Price (1985) – giocatore di baseball statunitense
 David Price (1983) – pugile britannico
 David Price (1955) – calciatore inglese
 David Price (1971) – calciatore inglese
 David Price Racing – team motoristico britannico

Spettacolo 
 David Price (1963) – attore statunitense
 David Price (1961) – regista statunitense